Sousa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jose Augusto de Sousa
 Mario Sousa